Endersbach ist ein geographischer Name:

 Endersbach (Weinstadt), Stadtteil von Weinstadt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

 Endersbach (Rohrbach), linker Zufluss des Rohrbachs (zur Fulda) in Ludwigsau-Niederthalhausen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen

Siehe auch:
 Enderbach
 Indersbach